|-
| 109001 - || || 11 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109002 - || || 13 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109003 - || || 15 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109004 - || || 15 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 109005 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109006 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109007 - || || 17 d'agost, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 109008 - || || 17 d'agost, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 109009 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109010 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109011 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109012 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109013 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109014 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109015 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109016 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109017 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109018 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109019 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109020 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109021 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109022 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109023 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109024 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109025 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109026 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109027 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109028 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109029 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109030 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109031 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109032 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109033 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109034 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109035 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109036 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109037 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109038 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109039 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109040 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109041 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109042 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109043 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109044 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109045 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109046 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109047 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109048 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109049 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109050 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109051 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109052 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109053 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109054 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109055 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109056 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109057 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109058 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109059 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109060 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109061 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109062 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109063 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109064 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109065 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109066 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109067 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109068 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109069 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109070 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109071 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109072 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109073 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109074 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109075 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109076 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109077 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109078 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109079 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109080 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109081 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109082 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109083 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109084 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109085 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109086 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109087 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109088 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109089 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109090 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109091 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109092 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109093 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109094 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109095 - || || 17 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 109096 - || || 16 d'agost, 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, U. Babiaková
|-
| 109097 Hamuy || || 19 d'agost, 2001 || Pla D'Arguines || R. Ferrando
|-
| 109098 - || || 19 d'agost, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 109099 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 109100 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
9